Cees Geenen, Nederlands architect
 John van Geenen, Nederlands voetballer en voetbaltrainer
 Marc Geenen, Belgisch journalist, presentator, radio- en televisieregisseur, omroeper, radio- en televisieproducent, zanger, gitarist en politicus
 Pieter Geenen, Nederlands stripauteur en cartoonist
 Rick Geenen, Nederlands voetballer

Nederlandse of Vlaamse achternaam